Louice Halvarsson, née le  à Södertälje (Suède), est une joueuse suédoise de basket-ball.

Biographie

Équipe nationale

Clubs

Notes et références

Liens externes 

 

Joueuse suédoise de basket-ball
Joueuse du Telge Basket
Joueuse de Lotos Gdynia
Joueuse du Basketbalový Klub Brno
Joueuse du GEAS Sesto San Giovanni
Joueuse du CUS Cagliari Pallacanestro
Joueuse du Rivas Ecópolis
Joueuse du PINKK-Pécsi 424
Joueuse de basket-ball de Sopron
Joueuse des Wetterbyden Stars
Joueuse du Tarbes Gespe Bigorre
Naissance en janvier 1989
Naissance à Södertälje